Slovo forman nebo Forman může kromě základního významu – vozka řídící těžký nákladní povoz – označovat: 

 Forman (příjmení) – více nositelů příjmení
 Forman (planetka) – planetka č. 11333 objevená v roce 1996 a pojmenovaná po režiséru Miloši Formanovi (1932–2018)
 Forman (Severní Dakota) – město v severodakotském okresu Sargent County, ve Spojených státech
 Škoda Forman – kombi verze osobních automobilů Škoda Favorit, vyráběná ve Škodě Mladá Boleslav v letech 1991–1995